Че́слав Ге́нрихович Саби́нский () — русский и советский художник кино, режиссёр, сценарист.

Биография 
Родился  1885 года в деревне Вилькобруйка Ковенской губернии. В 1903 году поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, которое окончил в 1908 году. С 1904 по 1908 год параллельно учёбе работал в МХТ в должности художника-декоратора. В кино с 1908 года, до 1911 года заведовал художественной частью на киностудии Братьев Патэ в Москве, с 1911 по 1913 год работал в кинокомпании П. Тиман и Ф. Рейнгардт, где также заведовал художественной частью, позднее работал в Товариществе И. Ермольева. 

Писал сценарии, часть из которых поставил сам в качестве режиссёра. Был одним из самых популярных кинематографистов в Российской империи и ранние годы СССР, участвовал в постановке более 100 фильмов. 

Иван Кавалеридзе отмечал, что Сабинский был «… человеком тонким, ищущим, старавшимся как-то „облагородить“ реквизит, декорации, не довольствоваться грубой театральной бутафорией».
Американский историк кино Джей Лейда отзывался о Сабинском следующим образом: «К своей работе в кинематографе Сабинский подходил творчески — и это была большая редкость на рубеже 1900-х — 1910-х гг. Когда Гаш и Мэтр открыли в Москве филиал студии „Братья Пате“, они дали начало французско-русскому стилю — и потребовались многие годы и две революции, чтобы изжить его из российского кино».

С 1930 по 1940 год работал в сценарном отделе киностудии «Ленфильм».

Скончался 11 июня 1941 года в Ленинграде.

Фильмография

Библиография

Примечания

Литература 
 Вишневский В. Е. Художественные фильмы дореволюционной России: фильмогpaфическое oпиcaниe / Всес. гос. ин-т кинематографии «ВГИК». Кабинет киноведения. — М.: Госкиноиздат, 1945. — 192 с. — 2000 экз.
 
 Короткий В. М. Операторы и режиссеры русского игрового кино, 1897-1921: биофильмографический справочник. — М.: НИИ киноискусства,, 2009.
 Ковалова А. О. Кинорежиссёр № 5 (Чеслав Сабинский до 1917 года). Нева 6’2016.

Ссылки 
 Сабинский Чеслав Генрихович // Энциклопедический проект «Личности»
 Сабинский Чеслав Генрихович // История кинематографа
 Сабинский Чеслав Генрихович // Мосфильм
 Сабинский Чеслав Генрихович // Энциклопедия KM.RU
 Чеслав Сабинский, режиссёр, художник-постановщик
 Подробные факты из жизни и творчества

Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Художники-декораторы
Художники-декораторы Московского Художественного театра
Художники-постановщики России
Художники-постановщики СССР
Персоналии:Мосфильм
Персоналии:Ленфильм